«Ленин: биография» () — однотомная биография Владимира Ленина, написанная профессором русской истории Оксфордского университета и членом британской академии общественных наук Робертом Сервисом в 2000 году. The New York Review of Books описала книгу как «лучшую работу, с которой можно начать оценивать основателя большевизма».

Награды 
 ForeWord Book of the Year Award, History Category (2001)
 Independent Publisher Book Award, Biography Category (2001)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Владимир Ленин
Книги по алфавиту
Книги 2000 года
Ленинизм
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Политическая литература